

События 

 15 июня — датские крестоносцы под руководством Вальдемара II захватывают Линданисе, после чего город получает название Ревель (современный Таллин).
 Пятый крестовый поход (1217—1221): 5 ноября — взятие крестоносцами крепости Дамиетты.
 Франциск Ассизский начинает проповедь католичества в Египте во время Пятого крестового похода.
 Октябрь — умирает императрица Латинской империи Иоланда де Эно, на правление приглашают её сына, живущего во Франции — Роберта де Куртене (1219—1228).
 21 литовский князь подписывает мирный договор с Галицко-Волынским княжеством.
 Возникновение союза князей в Литве.
 Стефан Первовенчанный коронован по православному обряду.
 Основан египетский город Эль-Мансура
 В Японии убит сёгун Минамото но Санэтомо. Власть узурпировал род Ходзё.

Монгольское завоевание Хорезма (1219—1224) 
 Лето — Чингисхан собирает войска на Иртыше.
 Осень — Выступление войск. Начало осады Отрара силами Чагатая и Угэдэя. Остальные войска направлены: силы Джучи — вниз по Сырдарье против Сыгнака и Дженда, 5000-тысячный отряд Алак-нойона — вверх по реке против Бенакета и Ходженда. Чингисхан и Толуй с главными силами выступает на Бухару, взяв по пути Зернук и Нур.

Правители  
 Мстислав Мстиславич Удатный призван на княжение в Галицко-Волынское княжество.
 Румский султанат — султан Ала ад-Дин Кей-Кубад I (1219/1220—1236/1237)

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1219 году

 Кристофер I — король Дании (ум. 1259)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1219 году

 Каир-хан — правитель Отрара.
 13 февраля — Минамото-но Санэтомо, японский сёгун (род. 1192)
 5 мая — Левон II, царь Армении (род. 1150)
 17 июня — Давид Шотландский, 8-й граф Хантингдон
 3 ноября — Сэйр Кунси, 1-й граф Винчестер
 Раймон Рупен — князь Антиохийский
 Жан де Корси — граф Ольстера
 Пьер II де Куртенэ — император Латинской империи
 Иоланда де Эно — императрица Латинской империи
 Рингольд — великий князь Литовский
 Джайяварман VII — король Камбуджадеши

См. также

Примечания